Flashpoint (história em quadrinhos)
 Flashpoint (série de televisão)
 Flashpoint (álbum de The Rolling Stones)

Desambiguação